Jean-Sébastien Bérubé (1990) : joueur canadien de hockey sur glace.
 Jean-Sébastien Bérubé (1978) auteur québécois de bandes dessinées.